BGO может означать:
 Battlestar Galactica Online -  бесплатная браузерная MMOG в стиле sci-fi с элементами шутера, разработанная Норвежской студией Artplant на базе движка Unity и изданная в 2011 году.
 Код IATA аэропорта Берген.